Denumirea de Sredorek se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Sredorek, un sat în comuna Trekleano, regiunea Kiustendil;
 Sredorek, un sat în comuna Sliven, regiunea Sliven.